Питер Франс — английский филолог-романист, литературовед, специалист по французскому языку и литературе, переводчик с французского и русского языков.

Биография 
Питер Франс родился 19 октября 1935 года в Лондондерри. Живёт в Эдинбурге. Учился в Колледже Св. Магдалины Оксфордского университета, в Университете Гренобля. Защитил докторскую диссертацию по творчеству Жана Расина в Оксфордском университете в 1963 году. Изучал и переводил творчество философов французского просвещения Д. Дидро, Ж.-Ж. Руссо и др. С 1980 г. профессор французского языка и литературы, а с 2000 г. почётный профессор Эдинбургского университета.

Известен как переводчик русской и чувашской поэзии 18-20 веков. Переводил стихотворения Г. Айги, И. Анненского, Е. Баратынского, А. Блока, И. Бродского, М. Лермонтова, О. Мандельштама, В. Маяковского, Б. Пастернака, А. Пушкина и др. Профессор Франс также является переводчиком на английский язык «Антологии чувашской поэзии», составленной Г. Айги.

Основные публикации 
 Racine’s Rhetoric (Clarendon Press, 1965)
 Alexander Blok: Selected Poems, translator, with Jon Stallworthy (Eyre and Spottiswoode, 1970)
 Rhetoric and Truth in France: Descartes to Diderot (Clarendon Press, 1972)
 Diderot: Letters to Sophie Volland, translator (Oxford University Press, 1972)
 Thomas Bentley: Journal of a Visit to Paris 1776, editor (University of Sussex, 1977)
 Racine: Andromaque (Edward Arnold, 1977)
 Rousseau: Reveries of the Solitary Walker, translator (Penguin, 1979)
 David Williams: Incidents in my Life, editor (University of Sussex, 1980)
 Diderot (Oxford University Press, 1982)
 Boris Pasternak: Selected Poems, translator, with Jon Stallworthy (Allen Lane, 1982)
 Poets of Modern Russia (Cambridge University Press, 1982)
 Diderot: Les Dernières Années, editor, with A. Strugnell (Edinburgh University Press, 1984)
 Rousseau: Confessions (Cambridge University Press, 1987)
 European Poetry in Scotland: an Anthology of Translations, editor, with Duncan Glen (Edinburgh University Press, 1989)
 Gennady Aygi: Veronica’s Book, translator (Polygon, 1989)
 An Anthology of Chuvash Poetry, translator (Forest Books, 1991)
 Poetry in France, editor, with Keith Aspley (Edinburgh University Press, 1992)
 Politeness and its Discontents (Cambridge University Press, 1992)
 New Oxford Companion to Literature in French, editor (Oxford University Press, 1995)
 Gennady Aygi: Selected Poems 1954-1994), translator (Angel Books 1997)
 ‘Lumières, politesse, énergie’, in Histoire de la rhétorique dans l’Europe moderne, ed. M. Fumaroli (Presses Universitaires de France, 1999).
 The Oxford Guide to Literature in English Translation, editor (Oxford University Press, 2000)
 Mapping Lives: The Uses of Biography, editor, with William St Clair (British Academy, 2002)
 Gennady Aygi: Salute – to Singing, translator (Zephyr Books, USA, 2002)
 Gennady Aygi: Child-and-Rose, translator (New Directions, NY, 2003)
 The Oxford History of Literature in English Translation, vol. 4 (1790-1900), editor, with Kenneth Haynes (Oxford University Press, 2006)
 Enlightenment and Emancipation, editor, with Susan Manning (Bucknell University Press, 2006).
 Gennady Aygi: Field-Russia, translator (New Directions, NY, 2007).
 Gennady Aygi: Winter Revels, translator (Rumor Books, San Francisco, 2010)
 Translation and Literature 21.3, ‘Translators and their Worlds’, guest editor (Edinburgh University Press, 2012)
 After Lermontov: Translations for the Bicentenary, edited, with Robyn Marsack (Carcanet, 2014)
 Poems of Osip Mandelstam, translator (New Directions, NY, 2014)

Признание и награды 
 Редактор французской секции журнала Modern Language Review (1978-85)
 Почетный член Британской Академии
 Председатель Поэтической ассоциации Шотландии (1985-1994)
 Офицер Ордена Академических пальм (Франция, 1991)
 Президент Британской ассоциации сравнительного литературоведения (1992-1998)
 Член-корреспондент Чувашской национальной академии наук и искусств (1992)
 Президент Международного общества истории риторики (1993-1995)
 Почетный доктор Чувашского государственного университета (1996)
 Лауреат премии им. В. Митты (Чувашия, 1997).
 Вице-президент Общества Жана Расина (Société Jean Racine) (1997-)
 Кавалер ордена Почётного Легиона (2001)
 Член Королевского общества Эдинбурга (2002)

Примечания

Ссылки 
 Статья о Питере Франсе на сайте Чувашской энциклопедии
 Страница Питера Франса на сайте Британской Академии
  Страница Питера Франса на сайте Эдинбургского университета
 Страница Питера Франса на сайте поэтического издательства New Directions
 Страница Питера Франса на сайте журнала The International Literary Quarterly
 Страница Питера Франса на сайте The Literary Encyclopedia
 Интервью Питера Франса журналу Beloit Poetry Journal
 Интервью Питера Франса новочебоксарской газете "Грани"
 Подборка переводов А.Пушкина и Е.Баратынского на сайте журнала "Стороны Света"
 Отчет о встрече Питера Франса со студентами ЧГПУ им И.Я. Яковлева

Родившиеся в Лондондерри
Родившиеся 19 октября
Родившиеся в 1935 году
Кавалеры ордена Почётного легиона
Лауреаты премии им. В. Митты
Филологи Великобритании
Персоналии по алфавиту
Переводчики по алфавиту
Переводчики XXI века
Переводчики XX века
Члены Эдинбургского королевского общества
Члены Британской академии
Члены Чувашской национальной академии наук и искусств
Офицеры ордена Академических пальм
Члены Британской ассоциации сравнительного литературоведения
Почётные доктора Чувашского государственного университета имени И. Н. Ульянова
Выпускники Оксфордского университета
Почётные члены Британской академии